Павел Владимирович Медведев (8 января 1992, Москва) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник хоккейной школы московского «Спартака».

Карьера 
Павел Медведев начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе московского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Спартак». За четыре полноценных сезона в МХЛ Павел провёл на площадке 200 матчей (включая игры плей-офф), в которых он набрал 116 (59+57) очков по системе гол+пас. Сезон 2011/12 Медведев также начинал в молодёжной команде, однако 10 октября 2011 года, в выездном матче против хабаровского «Амура», который завершился поражением команды со счётом 1:6, он дебютировал в КХЛ, получив хорошую оценку от главного тренера «Спартака» Виктора Пачкалина.

22 ноября 2011 года, в домашнем матче против череповецкой «Северстали», Павел забросил свою первую шайбу в лиге.

26 мая 2020 года перешёл в воскресенский «Химик». В сезоне 2020/21 Медведев провёл 31 матч в чемпионате ВХЛ, где набрал 18 очков (12+6). 21 декабря 2020 года заключил двустороннее соглашение с московским «Спартаком» до конца сезона 2020/21. 30 апреля 2021 года в связи с истечением контракта покинул «Спартак».

Статистика выступлений 
По состоянию на конец сезона 2019/2020

Достижения
  Серебряный призёр МХЛ сезона 2012-2013

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск